Фраскати:

 Фраскати — город в Лацио, с северной стороны Альбанских гор, в 21 км от Рима.
 Фраскати — субурбикарная епархия Римско-католической церкви.
 Фраскати — итальянское белое вино категории DOC, производимое в регионе Лацио.